Avenida Circunvalación puede hacer referencia a:

Avenida Circunvalación, calle de Lima, Perú;
Avenida de Circunvalación en Córdoba, Argentina
Avenida Circunvalación, calle de La Coruña, España;
Anenida Circunvalación, calle de Jaén, España;
Avenida Circunvalación, calle de León, España;
Avenida Circunvalación, calle de Bilbao, España;
Avenida Circunvalación, calle de Logroño, España;
Avenida de Circunvalación, calle de Badajoz, España;
Circunvalación, calle de Ferrol, España;
Circunvalación, calle de Pozuelo de Alarcón, España;
Circunvalación de la Encina, calle de Granada, España;
Mercado Circunvalación, calle de Almería, España;
Paseo Circunvalación, calle de Albacete, España;
Paseo Circunvalación, calle de Huelva, España;
Circunvalación Plaza de Toros, calle de Almería, España;
Circunvalación Ulpiano Díaz, calle de Almería, España;
Avenida Circunvalación Norte, calle de Alcorcón, España;
Carretera Circunvalación Mijas, calle de Mijas, España;
Ronda Circunvalación, calle de Jerez de la Frontera, España;
Vial Circunvalación Norte, calle de Getafe, España.